Куза:
 Куза — разновидность холодного оружия.
 Куза — река в Ярославской и Вологодской областях, приток Обноры.
 Куза — латинизированная форма названия города Бернкастель-Кюс.

Фамилия 
 
 Куза, Андрей Васильевич (1939—1984) — советский археолог, историк, источниковед. Сын В. В. Кузы.
 Куза, Василий Васильевич (1902—1941) — советский актёр.
 Куза, Ефросиния Ивановна (1866—1910) — русская певица-сопрано.